

Cabeças-de-chave

  Rafael Nadal (Quartas de Final, retirou-se)
  Roger Federer (Campeão)
  Grigor Dimitrov (Quartas de Final)
  Alexander Zverev (Terceira rodada)
  Dominic Thiem (Quarta rodada)
  Marin Čilić (Final)
  David Goffin (Segunda rodada)
  Jack Sock (Primeira rodada)
  Stan Wawrinka (Segunda rodada)
  Pablo Carreño Busta (Quarta rodada)
  Kevin Anderson (Primeira rodada)
  Juan Martín del Potro (Terceira rodada)
  Sam Querrey (Segunda rodada)
  Novak Djokovic (Quarta rodada)
  Jo-Wilfried Tsonga (Terceira rodada)
  John Isner (Primeira rodada)

<ol start=17>
 Nick Kyrgios (Quarta rodada)
 Lucas Pouille (Primeira rodada)
 Tomáš Berdych (Quartas de Final)
 Roberto Bautista Agut (Primeira rodada)
 Albert Ramos-Viñolas (Terceira rodada)
 Milos Raonic (Primeira rodada)
 Gilles Müller (Terceira rodada)
 Diego Schwartzman (Quarta rodada)
 Fabio Fognini (Quarta rodada)
 Adrian Mannarino (Terceira rodada)
 Philipp Kohlschreiber (Primeira rodada)
 Damir Džumhur (Terceira rodada)
 Richard Gasquet (Terceira rodada)
 Andrey Rublev (Terceira rodada)
 Pablo Cuevas (Segunda rodada)
 Mischa Zverev (Primeira rodada, retirou-se)

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Referências
Chave

S
Australian Open - Simples masculino